A33, A 33 oder A-33 steht für:

 Autoestrada A33 in Portugal
 Autovía A-33 in Spanien
 Autoroute A33 in Frankreich
 Autostrada A33 in Italien
 Bundesautobahn 33 in Deutschland
 A33 road in England
 A33 (Botswana)
 Focke-Wulf A 33, deutsches Verkehrsflugzeug
 Sony Alpha 33, ein Kameragehäuse von Sony

A33